Леви́тов — еврейская (Левит) и русская семинаристская фамилия; женская форма — Левитова. Известные носители:

 Левитов, Абрахам (Эйб) (1922—1975) — американский аниматор, продюсер и режиссёр.
 Левитов, Александр Иванович (1835—1877) — русский писатель, народник.
 
 Левитов, Леонид Самуилович (род. 1962) — американский физик-теоретик.
 
 Левитов, Николай Дмитриевич (1890—1972) — советский психолог.